Jerzy Weber (1894-) – kapitan pilot Wojska Polskiego, 
 Jerzy Weber (zm. 2020) – polski dziennikarz 
 Jerzy Weber – geolog, prof. dr hab.